Muirhead steht für:

 Muirhead (Angus), ein Ort in Angus, Schottland
 Muirhead (Fife), ein Ort in Fife, Schottland
 Muirhead (North Lanarkshire), ein Ort in North Lanarkshire, Schottland
 (7818) Muirhead, ein Asteroid des Hauptgürtels

Muirhead ist der Familienname folgender Personen:

 Brad Muirhead, kanadischer Jazzmusiker
 Clara Winsome Muirhead (1915–1985), britische Botanikerin
 Doug Muirhead (* 1962), kanadischer Fußballspieler
 Eve Muirhead (* 1990), schottische Curlerin
 Glen Muirhead (* 1989), schottischer Curler
 Gordon Muirhead, schottischer Curler
 Jeanette Muirhead, australische Paläontologin
 John Henry Muirhead (1855–1940), britischer Philosoph
 John Muirhead Macfarlane (1855–1943), schottischer Botaniker und Taxonom
 Lockhart Muirhead, britischer Akademiker, Museumsleiter und Zoologe
 Oliver Muirhead, englischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Robbie Muirhead (* 1996), schottischer Fußballspieler
 Suzie Muirhead (* 1975), neuseeländische Hockeyspielerin
 Thomas Muirhead (* 1995), schottischer Curler
 Tommy Muirhead (1897–1979), schottischer Fußballspieler

Siehe auch:
Muirhead-Ungleichung, eine Verallgemeinerung der Ungleichung vom arithmetischen und geometrischen Mittel